Vilalta ist der Name folgender Personen:

 Alexandre Vilalta i Faura (1905–1984), katalanisch-mexikanischer Pianist
 Emili Vilalta i Vila (1867–1930), katalanischer Komponist und Pianist
 Ramón Vilalta Pujol (* 1960), spanischer Architekt